Лихачевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лихачевка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Лихачевка — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Лихачевка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.